Лушуцид, лашутсид, Lushootseed (варианты: xʷəlšucid, dxʷləšúcid), также — «пьюджетский салишский», «салишский язык залива Пьюджет-Саунд», «скагит-нискволли», Skagit-Nisqually — язык или диалектный континуум, на котором говорят несколько племенных групп, проживающих на территории современного штата Вашингтон, в том числе дувомиши, стейлакумы, суквомиши, сквоксин-айленд, маклшут, нискволли и пуйоллап на юге, а также снохомиши, стиллагвамиши, скагит и свиномиши на севере.

Лушуцид, как и соседний с ним язык твана племени скокомишей, относится к южной прибрежной группе салишской языковой семьи.

Интересной особенностью языка является отсутствие носовых согласных, при том, что язык содержит большое количество согласных, как и другие языки северо-западного побережья США.

Согласно отчёту Ethnologue, к началу XXI в. не более 60 человек бегло говорили на лушуциде, причём примерно половина — на северном диалекте, остальные — на южном.

Диалекты 
У лушуцид имеется несколько диалектов:
 На лушуцид (Lushootseed) говорят на территории зонда Пьюджет-Саунд штата Вашингтон. Почти исчез.
 На скагит (Skagit, Swinomish) говорят на восточной части зонда Пьюджет-Саунд штата Вашингтон. Почти исчез. Имеет северный диалект. Перешли на английский язык.
 На снохомиш (Snohomish) говорят в резервации Тулалип на северо-западе штата Вашингтон. Почти исчез. Перешли на английский язык.
 На южном пьюджет-саунд (Southern Puget Sound Salish) говорят на южном конце зонда Пьюджет-Саунд штата Вашингтон. Имеет диалекты дувамиш, маклшут, нисквалли, пуяллуп, сноквалми, сукух, южный. Перешли на английский язык.

Примеры слов 
Приведённые примеры взяты из южного диалекта и относятся к добыче лосося:
  все виды тихоокеанских лососёвых и некоторые виды форели.
  чавыча
  нерка
  кижуч
  кета
  горбуша
  микижа
  сезон ловли кижуча
  жабры
  сети
  ловля рыбы сетью
  сезон метания икры
  толстый (о рыбе)
  хвостовой плавник
  узкий нож
  рыба, высушенная для долговременного хранения
  рыбьи головы
  сушёная лососёвая икра
  свежая икра
  сушёная кета
  очень жирная рыба
  слегка подкопчёный

Примечания

Ссылки 
 The Tulalip Lushootseed Department’s Website
 History professor helps keep local Native American language alive  by Drew Brown for PLU Scene Magazine
 Lushootseed Peoples of Puget Sound Country
 Ethnologue report
 Rosetta Project: Basic Phonology and Morphology

Салишские языки
Языки США